Linienstrahler steht für:

 Line Array, ein Konzept von Beschallungssystemen
 Lichtquellen, deren Licht aus jeweils schmalen Bereichen des sichtbaren Farbspektrums zusammengesetzt ist